Högberga kan syfta på
 Högberga gård – en byggnad i Lidingö kommun
 Högberga, Lidingö – ett område i västra delen av stadsdelen Brevik på södra Lidingö, Stockholms län
 Högberga (hållplats) – en hållplats på Lidingöbanan
 Högberga (Ludvika) – en gård i byn Marnäs, Ludvika kommun